

Micro-organismen 

schimmels, een groep van organismen
beschimmeling, organische aantasting van voedsel en huizen
mycose, schimmelinfectie, kan bij mensen, dieren en planten voorkomen
zwemmerseczeem, voetschimmel

Kleurslag 

schimmel (paard), paard met bepaalde kleur van vacht en huid
schimmel (kleurslag), een kleurvariëteit bij kweekvogels

Diversen 

De schimmel (Wouwerman), paardenschilderij van Philips Wouwerman
Witte schimmel, benaming voor architectuur die niet aansluit bij de omgeving
Schimmel (piano), fabrikant van piano's
Schimmel & Co., voormalig Duits fabrikant van geur- en smaakstoffen
Schimmel (An der Poststraße), kern in de Duitse gemeente An der Poststraße

Personen 

Hendrik Jan Schimmel (1823-1906), Nederlands dichter en schrijver
Friedrich Oscar Schimmel (1838), Duits industrieel, bouwer en uitvinder van spinmachines
Wilhelm Schimmel (1854), Duits pianobouwer, oprichter van pianofabriek Schimmel
Hugo Schimmel (1869), Duits schilder
Cläre Schimmel (1902), Duits hoorspelregisseuse, operazangeres en toneelspeelster 
Alfred Schimmel (1906), Duits jurist, SS-commandant und Gestapo-medewerker
Ernest Schimmel (1911), Oostenrijks schilder, graficus en binnenhuisarchitect
Johan Schimmel (1919-1943), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Annemarie Schimmel (1922), Duits oriëntalist en geleerde
Harold Schimmel (1935), Joods-Amerikaans dichter
Corrie Schimmel (1939), Nederlands voormalig zwemster
Paul Schimmel (chemicus) (1940), Amerikaanse biofysisch chemicus en pionier in interdisciplinaire geneeskunde
Robert Schimmel (1950), "Bob Schimmel", Amerikaans stand-upcomedian en satiricus
Ruud Schimmel (1952), Nederlands beeldhouwer
Paul Schimmel (curator) (1954), Amerikaans curator van hedendaagse kunst
Arthie Schimmel (1953), Nederlands politicologe en politica
Rainer Schimmel (1953), Duits entomoloog
Roland Schimmel (1966), Duits rechtswetenschapper
Jason Schimmel (1978), Amerikaans componist, gitarist en producent
Shoni Schimmel (1992), Amerikaans basketbalspeelster
Sven Schimmel (1989), Duits voetballer

Zie ook 
 Schemmel (doorverwijspagina)
 Simmel (doorverwijspagina)